Silișteni este un nume propriu care se poate referi la:

 Silișteni, localitate din județul Argeș, România
 Vechiul nume din timpul județului interbelic Fălciu al actualei comune Dimitrie Cantemir din județul Vaslui, România